Kennedymordet kan avse:

Mordet på John F. Kennedy – ett mord på en amerikansk president 1963 i Dallas, Texas
Mordet på Robert F. Kennedy – ett mord på en amerikansk senator och presidentkandidat 1968 i Los Angeles, Kalifornien